Winogradow, Виноградов, niem. Winogradow, ang. i fr. Vinogradov – rosyjskie nazwisko

 Aleksandr Winogradow
 Anatolij Winogradow – pisarz radziecki
 Iwan Winogradow
 Pawieł Winogradow
 Boris Winogradow (funkcjonariusz OGPU) – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Boris Winogradow (zoolog) – rosyjski i radziecki zoolog, teriolog